Per Convenzione di Strasburgo s'intende solitamente una Convenzione del Consiglio d'Europa che è un'organizzazione internazionale che agisce in ambito europeo, ma è distinta dall'Unione europea.

Strasburgo è infatti la sede istituzionale del Consiglio d'Europa.

Una delle Convenzioni "di Strasburgo" (rectius "del Consiglio d'Europa") più importanti è la CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Voci correlate 
 Consiglio d'Europa

Collegamenti esterni 
 

Consiglio d'Europa